Oscar Javier Méndez – calciatore uruguaiano
Javier Méndez Leiva – calciatore uruguaiano
Javier Méndez Henríquez – calciatore cileno
Luis Javier Méndez – calciatore boliviano
Javier Méndez – giocatore di baseball
Javier Méndez – produttore cinematografico